

Sigle 
  Oltalom alatt álló eredetmegjelölés – marchio di Denominazione di origine protetta in vigore in Ungheria
 Oracle Enterprise Manager – gestore di applicazioni Oracle Corporation
 Original equipment manufacturer ("produttore/costruttore di apparecchiature originali") – termine utilizzato nel contesto dei processi produttivi industriali

Codici 
 OEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vincent Fayks di Paloemeu (Suriname)